Forlan è un cognome che può riferirsi a:
 Diego Forlán, calciatore uruguaiano
 Pablo Forlán, allenatore di calcio uruguaiano